Raimo est un patronyme et prénom masculin pouvant désigner:

Patronyme
 (1916-2001), joueur américain de football

Prénom
 (né en 1953), humoriste estonien
 (né en 1953), acteur finlandais
 (né en 1948), mathématicien et professeur finlandais
Raimo Heino (1932-1995), artiste finlandais
 (né en 1935), gymnaste olympique finlandais
Raimo Helminen (né en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1950), lutteur olympique finlandais
 (1938-2020), cycliste olympique finlandais
Raimo Ilaskivi (né en 1928), homme politique finlandais
Raimo Kangro (1949-2001), compositeur et pédagogue estonien
 (1948-2007), lutteur olympique finlandais
Raimo Kilpiö (né en 1936), joueur finlandais en hockey sur glace
 (né en 1946), professeur en droit criminel finlandais
Raimo Lindholm (1931-2017), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1938), homme politique finlandais

Raimo Mäntynen (né en 1954), joueur finlandais de basket-ball
Raimo Pajusalu (né en 1981), joueur estonien de volley-ball
 (né en 1956), homme politique suédois
Raimo Seppänen (né en 1950), biathlète finlandais
 (né en 1951), ténor d'opéra finlandais
 (né en 1942), cycliste olympique finlandais
Raimo Summanen (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Raimo Epifanio Tesauro (1480-1511), peintre italien
 (né en 1957), sociologiste finlandais
 (1940-2020), philosophe finlandais
 (né en 1965), homme politique norvégien
Raimo Vartia (1937-2018), joueur finlandais de basket-ball
Raimo Vilén (né en 1945), athlète finlandais en sprint
 (né en 1945), homme politique finlandais
 (né en 1969), joueur néerlandais de football
Raimo Ylipulli (né en 1970), sauteur à ski finlandais

Voir aussi
Trophée Raimo-Kilpiö, trophée annuel en hockey sur glace
Raimon (né en 1940), chanteur espagnol

Homonymie de prénom